Nederlandse Vereniging voor Kartografie
 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 Nederlandse Vereniging voor Kristallografie